Успенский, Лев:
 Успенский, Лев Александрович (1928—2000) — советский, российский художник.
 Успенский, Лев Васильевич (1900—1978) — русский советский писатель, лингвист и филолог, публицист, переводчик, педагог, журналист, военный корреспондент.